Dervaux ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Dervaux (1871–1945), französischer Architekt
 Pierre Dervaux (1917–1992), französischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Sophie Dervaux (* 1991), französische Fagottistin